Lassi Thomson (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue à la position de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2017-2018 || Ilves U20 || Jr. A SM-liiga ||49 ||12 ||15 ||27 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Rockets de Kelowna || LHOu ||63 ||17 ||24 ||41 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Ilves || Liiga || 39 || 7 || 6 || 13 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Ilves || Liiga || 18 || 0 || 2 || 2 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Senators de Belleville || LAH || 35 || 1 || 12 || 13 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Sénateurs d'Ottawa  || LNH || 16 || 0 || 5 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Senators de Belleville || LAH || 44 || 10 || 16 || 26 || 54 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0

Au niveau international 

| 2018 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||7 ||0 ||2 ||2 ||2 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2020 || align="left"| Championnat du monde junior ||7 ||0 ||3 ||3 ||8 || align="left"| place

Références 

Naissance en septembre 2000
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur des Senators de Belleville